Курдюко́ва — фамилия (женская форма фамилии ) и топоним.

 Известные носительницы 
 Курдюкова, Валентина Алексеевна (род. 1951) — советская актриса.
 Курдюкова, Лина Ивановна (род. 1944) — педагог.

Топоним 
 Курдюкова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края. См. также 
 
 Курдюковская
 Курдюковское